Центральний регіон — один із регіонів Малаві, розташований в центрі країни. Площа 35 592 км², населення 4 814 321 чоловік (2003). Адміністративний центр Лілонгве, що одночасно є й столицею країни. Складається з 9 провінцій:

 Дедза
 Дова
 Касунгу
 Лілонгве
 Мчиньї
 Нхотакота
 Нтчеу
 Нтчисі
 Саліма

Міста:
 Дедза
 Касунгу
 Лілонгве
 Мчинджі
 Нхотакота
 Саліма

Див. також 
 Південний регіон (Малаві)
 Північний регіон (Малаві)

Регіони Малаві